

Patronyme 
Wolcott est un patronyme, notamment porté par :
 Albert Burke Wolcott (1869-1950), entomologiste américain, spécialiste des coléoptères
 Charles Wolcott (1906-1987), compositeur de musiques de films ;
 Fred Wolcott (1915-1972), athlète américain ;
 Marion Post Wolcott (1910-1990), photographe américaine ;
 Oliver Wolcott (1727-1797), homme politique américain ;
 Roger Wolcott Sperry (1913-1994), neurophysiologiste rendu célèbre par ses travaux sur les connexions entre les hémisphères cérébraux, ce qui lui valut un Prix Nobel de physiologie ou médecine en 1981.

Toponyme

États-Unis 
 Wolcott, une ville du Connecticut ;
 Wolcott, ville située dans l’État de New York ;
 Wolcott, village situé dans l’État de New York ;
 Wolcott, une ville dans le Vermont.

Voir aussi 
 John Wolcot (1738-1819), satiriste anglais

Homonymie de patronyme